

Patronyme 
 Erhard Heiden (1901 - 1933), membre du parti nazi et chef de la SS ;
 Eric Heiden (1958 - ), patineur de vitesse américain.

Toponyme

Allemagne 
 Heiden, commune allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Heiden, section de la commune de Hellenthal, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Heiden, section de la commune de Lage, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;

Suisse 
 Heiden, commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Autres  
 Un heiden  est la partie d'un sanctuaire shinto destinée à recevoir les offrandes des fidèles.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme